Menfi steht für:

 Menfi, Stadt im Freien Gemeindekonsortium Agrigent, Region Sizilien, Italien
 Menfi (Wein), sizilianische Weiß- und Rotweine

Menfi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed al-Menfi (* 1976), libyscher Politiker